Sornay (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Sornay (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté